Малое Ильинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Малое Ильинское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Малое Ильинское — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Малое Ильинское — село в Переславском районе Ярославской области.
 Малое Ильинское — деревня в Угличском районе Ярославской области.